PEI steht für:
 Paul-Ehrlich-Institut, deutsches Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel
 Pei (Xuzhou), chinesischer Kreis der bezirksfreien Stadt Xuzhou, Provinz Jiangsu
 Prince Edward Island im Atlantik, eine Provinz im Osten Kanadas
 Prinz-Edward-Insel im südlichen Indischen Ozean, siehe Prinz-Edward-Inseln
 Polyetherimide, Kunststoff aus der Gruppe der hochtemperaturbeständigen Polyimide
 Polyethylenimin, Polymerisierungsprodukt seines Monomers Ethylenimin
 Aeropuerto Internacional Matecaña (IATA-Code), kolumbianischer Flughafen

PEI-Therapie steht für:
 eine Chemotherapieform bei Hodenkrebs, siehe Hodenkrebs #Chemotherapie
 Perkutane Ethanol-Injektionstherapie (Leber), medizinisches Verfahren zur Behandlung des Leberzellkarzinoms
 Perkutane Ethanol-Injektionstherapie (Schilddrüse), Methode zur Verödung heißer Schilddrüsenknoten mittels Alkohol

Pei steht für:
 Pei (Tracht), ehemaliges friesisches Kleidungsstück
 okzitanischer Name der französischen Gemeinde Pey

Pei ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Pei (* 1989), in China geborener schwedischer Unternehmer
 Pei Gang (* 1953), chinesischer Biochemiker, Universitätspräsident und Regierungsberater
 Ieoh Ming Pei (1917–2019), chinesisch-amerikanischer Architekt
 Mario Pei (1901–1978), US-amerikanischer Romanist, Linguist und Autor italienischer Herkunft
 Placidus Pei Ronggui (* 1933), chinesischer katholischer Bischof
 Pei Songzhi (372–451), chinesischer Historiker
 Pei Tianyi (* 1994), chinesischer Badmintonspieler
 Pei Wenzhong (1904–1982), chinesischer Paläontologe, Archäologe und Anthropologe
 Pei Yuanshao (2./3. Jh.), chinesischer Offizier

pei steht für:
 Chichimeca-Jonaz (ISO-639-3-Code), eine der Oto-Pame-Sprachen

Siehe auch:
 Pai
 Pie

Abkürzung